La Route nationale 79 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 79 en Belgique
 Route nationale 79 en Estonie
 Route nationale 79 en France métropolitaine
 Route nationale 79 en Roumanie
 Route nationale 79B en Roumanie

Voir aussi